DECO, Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores;
 Anderson Luís de Souza, futebolista naturalizado português conhecido como Deco;
 Deco Rodrigues, músico e integrante do grupo Trazendo a Arca;
 Art déco

Desambiguação